Иван Васильевич Попеску (род. 16 апреля 1964 года, с. Нижние Петровцы Сторожинецкого района Черновицкой области) — украинский политик.

Кандидат филологических наук.
Доктор философии по филологии (1995).
Почётный магистр права (1996, КНУ).

Биография 
Окончил Черновицкий государственный университет, где учился в 1981—1986 годах — филолог, преподаватель русского языка и литературы.
Окончил Межрегиональную академию управления персоналом, где учился в 2002—2004 годах, магистр политологии.

В 1987—1994 гг. — ассистент кафедры русского языка, в 1989—1991 годах — аспирант той же кафедры Черновицкого госуниверситета.

В 1994—1998 и 1998—2002 гг. — народный депутат Украины II и III созывов.
В 2005 году работал в секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины Карпачевой.
В 2006—2007 гг. — народный депутат Украины V созыва от Партии регионов (был № 173 в избирательном списке).
C 2007 года — народный депутат Украины VI созыва от Партии регионов (был № 173 в избирательном списке).

В 1996—2002 и с 2006 года — член ПАСЕ, где с 2008 года — глава постоянной делегации Украины, а с 2010 года — вице-президент ПАСЕ.

С 2005 года — президент межрегионального объединения «Румынское сообщество Украины».

Награждён орденами «За заслуги» ІІІ ст. (1997) и ІІ ст (2010).

Жена Александра (1963 г.р.), дочь Инна (1988 г.р.).

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Сторожинецком районе
Выпускники Черновицкого университета
Выпускники Межрегиональной академии управления персоналом
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 2 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы
Члены Партии регионов Украины